Efecte dòmino o reacció en cadena
 La teoria del dòmino, teoria soci-política internacional sorgida arran de la Guerra Freda.
 Un joc a força de fitxes de dòmino.
 Una pel·lícula nord-americana de l'any 2007 (títol en anglès Ripple Effect).
 Un àlbum a càrrec del cantant mexicà Chetes.
 El concepte del pendent relliscós, també conegut com a "Efecte dòmino".
 
Pàgines de desambiguació